

Авіаційні полки 
 7-й винищувальний Червонопрапорний авіаційний полк
 7-й винищувальний авіаційний полк ВПС Чорноморського флоту
 7-й гвардійський штурмовий авіаційний полк - військова частина, авіційний полк у складі ВПС СРСР часів Другої світової війни.

Артилерійські полки 
 7-й парашутний полк кінної артилерії (Великобританія)

Полки внутрішніх військ
7-й полк ВВ МДБ СРСР  — полк ВВ МДБ СРСР з безпосереднім підпорядкуванням начальнику ГУ ВВ МДБ СРСР (з 1948 р.).

Полки зв’язку
7-й окремий полк зв'язку — підрозділ військ зв'язку в складі ОК Південь Сухопутних військ України.

Кавалерійські полки 
 Білоруський 7-й гусарський імператора Олександра I полк
 7-й Донський козачий військового отамана Денисова полк
 Кінбурнський 7-й драгунський полк
 7-й уланський Ольвіопольський Його Величності Короля Іспанії Альфонса XIII полк
7-й драгунський полк-полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.
7-й уланський полк-полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.
7-й зведений козачий полк — військовий підрозділ Вермахту періоду другої світової війни, що складався з колаборантів козаків.

Моторизовані полки 
 7-й окремий мотоциклетний полк

Мінометні полки 
 7-й гвардійський мінометний полк реактивної артилерії (1-го формування)

Полки Національної гвардії
7-й полк НГ – полк Національної гвардії України (1992-1995). В 1995 році, згідно з Указом Президента України від 20 січня та наказом командувача НГУ від 26 січня 7-й полк Національної гвардії було підпорядковано Внутрішнім військам та реорганізовано в 22-гу окрему спеціальну моторизовану бригаду

Піхотні полки 
 7-й піхотний Ревельський полк
 7-й сибірський піхотний Красноярський полк
 7-й піхотний полк (Австро-Угорщина) — піхотний полк Спільної армії Збройних сил Австро-Угорщини
 7-й гренадерський Самогітський генерал-ад'ютанта графа Тотлебена полк
 7-й єгерський полк
 7-й стрілецький полк
 7-й Фінляндський стрілецький полк
 7-й окремий гвардійський мотострілецький Пролетарський Московсько-Мінський двічі Червонопрапорний, орденів Суворова та Кутузова полк
  Кавказький 7-й стрілецький полк 
  Сибірський 7-й стрілецький полк 
  Туркестанський 7-й стрілецький полк

Танкові полки 
 7-й окремий гвардійський танковий Ломжинський Червонопрапорний полк прориву
 7-й окремий танковий полк 3-ї Ударної армії, 1-ї танкової армії
 7-й танковий полк 7-ї танкової бригади